Carlos Chagas kan syfta på följande:

 Carlos Chagas, brasiliansk läkare
 Carlos Chagas (kommun), kommun i Minas Gerais, Brasilien
 Carlos Chagas (ort), ort i Minas Gerais, Brasilien